Příjmení Kestřánek nosí více osobností:

 Jan Kestřánek (* 1973) – český gynekolog
 Karel Kestřánek (1847–po 1922) – český sládek, majitel Kestřánkovy vily v Plzni
 Robert Kestřánek (1909–1988) – český lékař
 Rudolf Kestřánek (1882–19??) – český stavitel

 ženská varianta s přechýlením

 Agáta Kestřánková (* 1996) – česká spisovatelka
 Marie Boccou Kestřánková (* 1978) – česká bohemistka, autorka učebnic českého jazyka pro cizince

Česká příjmení